Ташкентский тракторный завод (ТТЗ) — предприятие, специализирующийся на выпуске тракторов и запасных частей к ним.

История 
Завод был организован во время Великой Отечественной войны на базе эвакуированного в Ташкент предприятия. До середины 1960-х годов завод носил название «Ташавтомаш».

Завод расположен на северо-востоке Ташкента в одноимённом районе (ТТЗ) на административной границе города.

В 1960-е — 1970-е годы завод выпускал хлопководческие модификации тракторов Т-28 и МТЗ-50 из машинокомплектов, поставляемых соответственно Владимирским и Минским тракторными заводами.

В 1976 году был освоен выпуск тракторов марки Т-28Х4М - треколесные и четырехколёсные (пропашные и транспортные), было выпущено более 5000 экземпляров переоборудованных в трехколёсный вариант тракторы Минского тракторного завода МТЗ-80Х, более 100 000 четырёхтонных тракторных прицепов с наращенными бортами и системой гидравлической разгрузки хлопка.

На заводе выпускались элементы ходовой части тракторов, при этом двигатели и резинотехнические изделия поставлялись смежными поставщиками со стороны.

В 1979 году конструкторским бюро кабин и технической эстетики завода были спроектированы основные конструкторские решения по недорогой кабине для хлопководческой техники и был создан логотип ТТЗ.

Во второй половине 1980-х годов тракторы выпускались с унифицированной кабиной с кондиционером испарительного типа, звукоизолирующим остеклением и другими новшествами.

Примечания

Ссылки 
 Ташкентский тракторный завод
 Ташкентский (Узбекский) Тракторный Завод

Предприятия сельскохозяйственного машиностроения СССР
Предприятия Ташкента
Тракторостроительные предприятия

На данный момент Генеральным директором Ташкентского Тракторного Завода является Абдурахмонов Бахтиер Карабаевич.